L'épreuve de saut à ski masculine du tremplin normal aux Jeux olympiques d'hiver de 2014 a lieu le  à RusSki Gorki. Elle est précédée d'une épreuve de qualification le .

L'épreuve est disputée sur le tremplin dit « normal » d'une taille de 106 mètres.

Le Polonais Kamil Stoch, qui remporte l'épreuve, succède au Suisse Simon Ammann champion olympique en 2010.

Médaillés

Sélectionnés 
Bien qu'ayant obtenu les quotas maximum de cinq sauteurs, la France et la Suisse annoncent qu'il n’enverront pas l'effectif complet : le seul Français sera Ronan Lamy-Chappuis, et les Suisses iront à deux : Simon Ammann et Gregor Deschwanden.

Favoris 
Kamil Stoch, Peter Prevc, Gregor Schlierenzauer, Thomas Morgenstern, Noriaki Kasai, Severin Freund, Andreas Wellinger, Anders Bardal, Simon Ammann.

Résultats

Qualifications 
Cinquante sauteurs se qualifient pour la finale. Les dix meilleurs du classement de la coupe du monde vont directement en finale. Ces derniers peuvent sauter lors de cette séance s'ils le souhaitent, mais ne sont pas notés ni classés. Les quarante meilleurs sauteurs des qualifications, qui ont lieu le , vont également en finale.

 Q = Qualifié pour la finale

Les dix derniers sauteurs de la liste sont déjà qualifiés pour la finale grâce à leur rang au classement général de la coupe du monde.

Finale 
La finale a lieu le  à . Les trente meilleurs sauteurs de la première manche se qualifient pour la manche finale.

Notes et références 

Saut à ski aux Jeux olympiques de 2014